Петренко, Григорий Алексеевич (1909—1941) — красноармеец, Герой Советского Союза.
 Петренко, Григорий Владимирович (род. 1980) — молдавский политик, депутат Парламента Молдавии с 2005 года.